Plusieurs villes ou communes possèdent une Rue du Couvent (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme a généralement son origine dans la présence – ancienne ou actuelle -  d'un couvent de religieuses catholiques (parfois avec une école) dans la rue.

en  
 Rue du Couvent (klosterstrasse), à Berlin

en  
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Anvers
 Place du Couvent, à Arquennes
 Place du Couvent, à Champion
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Deurne
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Dilbeek
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Drongen (Gand)
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Ekeren
 Rue du Couvent, à Haine-Saint-Paul (La Louvière)
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Herzele
 Rue du Couvent, à Jambes (Namur)
 Rue du Couvent, à Jupille
 Rue du Couvent (kloosterstraat), à Merelbeke
 Rue du Couvent, à Mouscron
 Rue du Couvent (klosterstrasse), à Saint-Vith
 Rue du Couvent, à Thulin (Hensies)

Au  () 
 Rue du Couvent, à Aylmer Québec
 Place du Vieux Couvent, à Caraquet [NB]
 Avenue du Couvent, à Donnacona [Québec]
 Rue du Couvent, à Montreal [Québec]
 Rue du Couvent, à Mont-Tremblant [Québec]
 Rue du Couvent, à Saint-Tite [Québec]
 Rue du Couvent, à Tracadie [NB]
 Place du Couvent (Convent Place), à Victoria [BC]

aux  
 Avenue du Couvent (Convent Avenue), à Harlem (New York)
 Place du Couvent (Convent Place), à Nashville [TN]
 Place du Couvent (Convent Place), à Yonkers [NY]

en  
 Rue du Couvent, à Bayonne
 Rue du Couvent, à Bordeaux
 Rue du Couvent, à Kayzersberg
 Place du Couvent, à Le Monastier-sur-Gazeille
 Rue du Couvent, à Montigny-lès-Metz
 Rue du Couvent, à Mulhouse
 Place du Couvent, à Pont-Saint-Esprit
 Rue du Couvent, à Sarre-Union
 Rue du Couvent, à Sougères-en-Puisaye
 Place du Grand-Couvent, à Toulon
 Rue du Couvent, à Toulouse
 Rue du Couvent, à Yvetot

en  
 Rue du couvent (Convent Road), à Bangalore
 Rue du couvent (Convent Road), à Calcutta
 Rue du couvent (Convent Road), à Calicut
 Rue du couvent (Convent Road), à Dehradun
 Rue du couvent (Convent Road), à Ernakulam
 Rue du couvent (Convent Road), à Kodaikanal

à  
 Place du couvent (Convent Place), à Gibraltar

en  
 Place du couvent (Convent Place), à Cork
 Place du couvent (Convent Place), à Dublin
 Rue du couvent (Convent Road), à Dun Laoghaire

au  
 Cour du Couvent (Klouschtergaart), à Luxembourg

Aux  
 Place du Couvent (kloosterplaats), à Bemmel
 Avenue du Couvent (kloosterlaan), à Bois-le-Duc
 Avenue du Couvent (kloosterlaan), à Bréda
 Avenue du Couvent (kloosterlaan), à Hilversum
 Avenue du Couvent (kloosterlaan), à Sas-van-Gent
 Place du Couvent (kloosterplaats), à Schiedam

Au  
 Rue du Couvent (Convent Road), à Ashford
 Rue du Couvent (Convent Road), à Jersey 
 Rue du couvent (Convent Road), à Norwich

En  
 Rue du Couvent (klosterstrasse), à Winterthur

Homonymie
Couvent
Couvent